De Rally van Mexico 2013, formeel 27º Rally Guanajuato México, was de 27e editie van de Rally van Mexico en de derde ronde van het wereldkampioenschap rally in 2013. Het was de 509e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in León.

Verslag 
Het succes in Zweden bewees geen incident, met Sébastien Ogier die voor het eerst met de Polo WRC op het onverhard overtuigend naar de overwinning greep. Ogier had nog enige tijd een kluif aan Mads Østberg, maar zou zich in het verloop van de openingsetappe van hem losweken en de rest eveneens op afstand rijden. Østberg maakte opnieuw een sterke indruk, maar werd op dag twee getroffen door een technisch euvel die hem terug zag vallen in het klassement. Mikko Hirvonen profiteerde en reed met een tweede plaats naar zijn eerste podium van het seizoen, terwijl Thierry Neuville als derde hier zijn eerste podium resultaat uit zijn carrière zou boeken.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage  
 Extra punten werden verdeeld voor de drie beste tijden over de 21,14 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Mex
Rally van Mexico
Sport in Guanajuato